Akers Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Akers Branch (Mud Creek), Fluss im Floyd County, Bundesstaat Kentucky
 Akers Branch (Left Fork Beaver Creek), Fluss im Floyd County, Bundesstaat Kentucky
 Akers Branch (Prater Creek), Fluss im Floyd County, Bundesstaat Kentucky
 Akers Branch (Haus Branch), Fluss im Floyd County, Bundesstaat Kentucky
 Akers Branch (Dewey Lake), Fluss im Floyd County, Bundesstaat Kentucky
 Akers Branch (Pickens Branch), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Andy Akers Branch, Fluss im Bundesstaat Kentucky